Хизель:

 Хизель — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.